

Sigle 
 Per Questi Motivi – in atti giuridici e sentenze

Codici 
 PQM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Palenque (Messico)